Osoby noszące imię Sandżaa:
 Baldangijn Sandżaa (ur. 1937) – mongolski zapaśnik
 Cerendonojn Sandżaa (1936–2019) – mongolski zapaśnik